Редъярви — озеро на территории Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км², площадь водосборного бассейна — 15,6 км². Располагается на высоте 230,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: немного вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С юго-западной стороны озера вытекает река Кюно, которая, протекая озеро Кюно и принимая с левого берега реку Долгую (с водами озера Нижней Питьки), втекает в озеро Киви, сток из которого осуществляется короткой протокой в озеро Вожъярви, которое, в свою очередь, соединяется протокой с Лексозером, откуда через реки Сулу и Лендерку воды в итоге попадают в Балтийское море.

С северо-восточной стороны в озеро впадает безымянный ручей, вытекающий из озера Нижнего Редъярви.

В озере расположены четыре безымянных острова различной площади.

С южной стороны озера проходит лесная дорога, отходящая от дороги местного значения  («Тикша — Реболы»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010632.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Вожъярви
Озёра Муезерского района